Импала () је сисар из фамилије шупљорожаца (-{Bovidae}-). Импала је једини представник потпородице -{Aepycerotinae}- и рода -{Aepyceros}-. Она је типичан становник савана и ивичних делова шума југоисточне Африке.

Опис 

Импала је средње велика, витка антилопа по грађи слична кобу или Грантовој газели. Дужина главе и тела је око 130 . Мужјаци достижу око 75-92 -{cm}- (30-36 -{in}-) у рамену, док су женке 70-85 -{cm}- (28-33 -{in}-) високе. Мужјаци обично теже 53—76 -{kg}- (117—168 -{lb}-), а женке 40—53 -{kg}- (88—117 -{lb}-). Полно диморфне, женке су без рогова и мање од мужјака. Мужјаци имају витке рогове у облику лире дугачке 45—92 -{cm}- (18—36 -{in}-). Рогови, снажно избочени и дивергентни, су кружног пресека и шупљи у основи. Њихова структура у облику лука омогућава преплитање рогова, што помаже мужјаку да одбаци свог противника током борби; рогови такође штите лобању од оштећења.

Сјајна длака импале показује двобојну боју – црвенкасто браон леђа и тамносмеђе бокове; онe су у оштром контрасту са белим стомаком. Црте лица укључују беле прстенове око очију и светлу браду и њушку. Уши, дуге , имају црни врх. Црне пруге иду од задњице до горњих задњих ногу. Жбунасти бели реп, дугачак , има пуну црну пругу дуж средње линије. Боја импале јако личи на геренук, који има краће рогове и нема импалине црне пруге на бутинама.  Импала има мирисне жлезде прекривене црним чуперком длаке на задњим ногама. Лојне жлезде концентрисане на челу и дисперзоване на торзу доминантних мужјака су најактивније током сезоне парења, док су код женки само делимично развијене и не пролазе кроз сезонске промене. Импале имау четири млечне брадавице.

Међу подврстама, црна импала је знатно већа и тамнија од обичне импала; меланизам је одговоран за црну боју. Карактеристична за импалу са црним лицем је тамна пруга, са обе стране носа, која иде нагоре до очију и стањује се док допире до чела. Остале разлике укључују већи црни врх на уву и густији и скоро 30% дужи реп код импале црног лица.

Импала има посебан зубни распоред на предњој доњој вилици, сличан четкици за зубе који се виђа код примата стрепсирина, и који се користи током за међусобног чешљање крзна на глави и врату и уклањању ектопаразита.

Размножавање 
Већи део године мужјаци живе у крдима одвојени од женки. Придружују им се ради парења на почетку кишне сезоне, када има траве у изобиљу. У то време формирају се крда која чини један мужјак у пратњи од 5 до 50 женки. Младунчад рођена из оваквих заједница остају са својом мајком годину дана. Најчешће бораве у близини неког изворишта воде.

Етимологија 

Прво потврђено име на енглеском језику, из 1802. године, било је -{palla}- или -{pallah}-, од цванске речи  'црвена антилопа'; име -{impala}-, које се такође пише -{impalla}- или -{mpala}-, први пут је потврђено 1875. године. Њено африканско име,  'црвени срндаћ', такође се понекад користи на енглеском.

Научно генеричко име -{Aepyceros}- (дословно „високорог“) потиче од старогрчког  (, „висок, стрм“) +  (, „рог“); специфичног имена melampus (дословно 'црно стопало') од  (, 'црно') +  (, 'стопало').

Таксономија и еволуција 

Импала је једини члан рода -{Aepyceros}- и припада породици -{Bovidae}-. Први ју је описао немачки зоолог Мартин Хинрих Карл Лихтенштајн 1812. године. Године 1984, палеонтолог Елизабет Врба изнела је мишљење да је импала сестрински таксон алкелафина, с обзиром на њену сличност са хартбистом. Филогенетска студија Александра Хасанина (са Националног центра за научна истраживања, Париз) и његових колега из 1999. године, заснована на митохондријским и нуклеарним анализама, показала је да импала формира кладу са сунијем (-{Neotragus moschatus}-)). Ова клада је сестринска другој коју формирају црнолеђи дујкер (-{Cephalophus dorsalis}-) и антилопа камењарка (-{Oreotragus oreotragus}-). Анализа нуклеарне секвенце рРНК и β-спектрина из 2003. такође је подржала повезаност између -{Aepyceros}- и -{Neotragus}-. Следећи кладограм је заснован на студији из 1999. године:

Описано је до шест подврста, иако су само две генерално препознате на основу митохондријалних података. Иако су морфолошки сличне, ове подврсте показују значајну међусобну генетску удаљеност и нису познати хибриди између њих.
 A. m. melampus Lichtenstein, 1812: Позната као обична импала, јавља се широм источне и јужне Африке. Распон се протеже од централне Кеније до Јужне Африке и на запад до југоисточне Анголе.
 A. m. petersi Bocage, 1879: Позната као импала црног лица, ограничена је на југозападну Африку, јавља се у северозападној Намибији и југозападној Анголи.

Према Врби, импала је настала од алцелафинског претка. Она је напоменула да иако се овај предак разишао најмање 18 пута у различите морфолошки различите облике, импала се у свом основном облику наставила најмање пет милиона година. Откривено је неколико фосилних врста, укључујући -{A. datoadeni}- из плиоцена Етиопије. Најстарији откривени фосил сугерише да су њени древни преци били нешто мањи од модерног облика, али иначе веома слични у свим аспектима овом последњем. Ово имплицира да се импала ефикасно прилагођавала свом окружењу још од праисторије. Његова друштвена природа, разноврсност у исхрани, позитиван тренд популације, одбрана од крпеља и симбиотски однос са воловским птицама које се хране крпељима могли су да играју улогу у спречавању великих промена у морфологији и понашању.

Подврсте 

Постоје две признате подврсте импале:
 Обична импала (-{Aepyceros melampus melampus}-)
 Црнолика импала (-{Aepyceros melampus petersi}-)

Распрострањење и станиште 
Ареал импале обухвата већи број држава. Присутна је у следећим државама: Ангола, Кенија, Намибија, Уганда, Замбија, Зимбабве, Јужноафричка Република, Танзанија, Боцвана, Малави, Руанда и Свазиленд. Изумрла је у Бурундију. Импала је реинтродукована на подручју Габона. Присуство у ДР Конгу је непотврђено.

Станиште врсте су саване.

Угроженост 
Ова врста је наведена као последња брига, јер има широко распрострањење и честа је врста. Подврста црнолика импала (-{Aepyceros melampus petersi}-) сматра се рањивом.

Референце

Литература 
 -{IUCN}- црвена листа угрожених врста, детаљнији подаци о врсти

Спољашње везе 

 Impala: Summary from the African Wildlife Foundation
 ITIS Standard Report Page